Deep Thought, che in inglese significa pensiero profondo, può riferirsi a:
Deep Thought – computer scacchistico progettato da Feng-hsiung Hsu
Pensiero Profondo – personaggio minore della Guida galattica per gli autostoppisti